Christoph Wittich (en latin: Christophorus Wittichius; 1625 - 1687), un théologien protestant allemand ;
 Marie Wittich (1868–1931), une soprano allemande ;
 Paul Wittich (1546 - 1586), un mathématicien et un astronome allemand.